Батоньтеренье () — город на севере Венгрии, в медье Ноград.

Население Батоньтеренье по данным на 2001 год — 14 402 человека.

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города Венгрии